DWM est un sigle de 3 lettres pouvant signifier :
 en informatique, deux logiciels de gestion de fenêtres utilisent ce sigle
 Desktop Window Manager sur les dernières versions de Windows (pour le grand public, cela correspond à Aero) ;
 , sur les machines de type UNIX ;
 , un fabricant allemand du pistolet Luger ;
 Dragon Warrior Monsters.